Dzielna Mysz (oryg. DangerMouse, 1981-1992) – brytyjski serial animowany emitowany w latach 1981-1992, zaś w Polsce od 5 czerwca 2005 do 31 stycznia 2008 emitowany był na kanale Boomerang w wersji oryginalnej, a od 1 lutego 2008 serial został zaopatrzony w polski dubbing, którego emisja trwała do września 2009. Wcześniej został wydany na kasetach VHS z polskim lektorem i emitowany na kanale TV Puls w wersji z lektorem, którym był Piotr Borowiec.

W 2015 roku serial doczekał się kontynuacji, która jest produkowana do dziś przez brytyjską stację telewizyjną dla dzieci CBBC.

Bohaterowie 
 Dzielna Mysz – największy tajny agent wśród gryzoni. Ze sposobu działania podobny do Jamesa Bonda. Na prawym oku nosi czarną opaskę. W sytuacjach bez wyjścia mówi do asystenta: Pamiętaj, Pimpku, że jesteś Brytyjczykiem!
 Pimpek – niezdarny chomik z lekką nadwagą. Jest nieco uciążliwym, lecz wiernym asystentem Dzielnej Myszy. Nosi duże okulary. Jest trochę pomiatany przez innych.
 Pułkownik K. – szef Pimpka i Dzielnej Myszy. Ma czerwone oczy.
 Baron Silas Greenback – stary ropuch. Jest uzależniony od cygar. Ma zwierzątko, kameleona. Do swego sługi zwraca się Ty gamoniu!
 Stilleto – włoski kruk, sługa barona. Obraża pana za plecami.
 Narrator – naprawdę ma na imię Horacy. Jest bardzo marudny.
 Hrabia Kaczula – pojawia się w odcinku Powrót Hrabiego Kaczuli. Ma swoją kreskówkę w tej samej wytwórni.

Wersja polska 
Wersja polska: Sun Studio Polska
Dialogi:
 Anna Wysocka,
 Anna Izdebska
Wystąpili:
 Wojciech Paszkowski – Dzielna Mysz
 Tomasz Kozłowicz – Pimpek
 Zbigniew Suszyński –
 Stilleto,
 Narrator / Horacy
 Grzegorz Wons – 
 Baron Greenback,
 Pułkownik K
 Jarosław Domin – Hrabia Kaczula (odc. 24)
Lektor tytułów odcinków: Tomasz Kozłowicz
Lektor tyłówki: Artur Kaczmarski

Spis odcinków

Linki zewnętrzne 
 
 

Brytyjskie telewizyjne seriale animowane
Seriale telewizyjne emitowane od 1981
Seriale telewizyjne zakończone w 1992
Seriale animowane emitowane w TV4 (Polska)